Tumbaya (Jujuy), een plaats in de Argentijnse provincie Jujuy
Tumbaya (departement), een departement van de Argentijnse provincie Jujuy